Харада, Масахико (род. 1943) — японский боксёр
 Харада, Масахико (прыгун с трамплина) (род. 1968) — японский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион-1998 и двукратный чемпион мира (1993, 1997)